Второе компьенское перемирие (или Компьенское перемирие 1940 года) — перемирие, заключённое 22 июня 1940 года в Компьенском лесу между нацистской Германией и Францией и завершившее успешную кампанию немецких войск во Франции (май—июнь 1940 года). Результатом перемирия стало разделение Франции на оккупационную зону немецких войск и марионеточное государство, управляемое режимом Виши. Гитлер намеренно настоял на том, чтобы перемирие было заключено в Компьенском лесу, так как там было подписано Компьенское перемирие 1918 года между Германией и войсками стран Антанты, которое предусматривало окончание боевых действий Первой мировой войны на невыгодных для Германии условиях.

История подписания 

Немецкие войска 10 мая 1940 года начали вторжение в Бельгию, Нидерланды и Францию и в течение месяца разгромили французские войска и расположенные на континенте британские экспедиционные части. 14 июня был занят Париж, и правительство Франции переехало в Бордо. Мнения в правительстве разделились, одни политики предложили сопротивляться далее, даже если понадобится отступить вплоть до Севера Африки (где в те времена располагались французские территории), другие настаивали на выходе из войны с Германией. Премьер-министр Франции Поль Рейно отказался вести переговоры о мире и подал в отставку 16 июня, его сменил герой Первой мировой войны маршал Франции Анри Филипп Петен. Он сразу вступил в переговоры с Гитлером.

Местом подписания перемирия Гитлер избрал Компьенский лес, место недалеко от города Компьеня в департаменте Уаза. Это должно было символизировать исторический реванш над Францией, поскольку Компьенский лес был местом подписания унизительного перемирия между Германией и Антантой в 1918 году, которое завершило действия на Западном фронте Первой мировой войны и ознаменовало начало конца Германской империи. Решение о месте подписания перемирия Гитлер принял ещё 20 мая, когда до окончания боёв было далеко.

Специально для этого случая тот же железнодорожный вагон маршала Фоша, в котором происходило подписание соглашения в 1918 году, был доставлен из музея к месту подписания. Переговоры начались днём 21 июня. Гитлер, прибывший в Компьень вместе с несколькими высшими военными и гражданскими чинами Рейха, демонстративно покинул церемонию после оглашения преамбулы текста перемирия. Со стороны Германии во главе делегации остался начальник штаба Верховного главнокомандования Вильгельм Кейтель, со стороны Франции — генерал Шарль Хюнтцигер. Первоначально Хюнтцигер не имел полномочий на подписание перемирия, но с места ведения переговоров была установлена связь с правительством в Бордо.

Кейтель с самого начала заявил, что составленный немецким руководством текст не будет изменён. В ходе переговоров французская делегация и генерал Максим Вейган, который от имени правительства поддерживал связь из Бордо, возражали против отдельных условий (например, против требования выдать Германии её граждан, которые бежали во Францию из-за политики нацистов). Вечером 22 июня, в 18:30, Кейтель потребовал в течение часа подписать или отклонить текст перемирия, в 18:50 Хюнтцигер поставил подпись.

Вечером 24 июня в Риме было подписано перемирие с Италией.

Условия 

Перемирие предусматривало создание оккупационной зоны немецких войск на территории примерно в 60 % от общей территории Франции, которая покрывала север и запад страны, включая Париж и всё атлантическое побережье (статьи II и III), тогда как юго-восток оставался свободен. Французская армия должна была разоружиться и передать тяжёлое вооружение немецким войскам (статьи IV—VI); предусматривалось сохранение минимальных соединений для поддержания порядка, численность которых должны были определить Германия и Италия. Французский военный флот должен был быть демобилизован и помещён в порты под наблюдение оккупационных сил. Со своей стороны немцы обязались не использовать его в военных целях (статья VIII). Торговые суда должны были находиться в портах до особого разрешения (статья XI). На Францию также возлагалось обязанность содержать немецкие войска на своей территории (статья XVIII).

Франция передавала Рейху всех немецких военнопленных, в то время как французские солдаты должны были оставаться в лагерях для военнопленных до окончания боевых действий в Западной Европе (статьи XIX—XX). Из около полутора миллионов французских военнопленных около миллиона оставались в лагерях до 1945 года. Кроме этого, Франция обязывалась выдать Рейху находящихся на её территории граждан Германии, которых укажет немецкое командование (статья XIX; речь идёт в первую очередь о гражданах Германии, бежавших во Францию по политическим мотивам).

Заключительная статья XXIV гласила, что перемирие будет сохранять силу до заключения мирного договора. В реальности такой договор никогда не был заключён.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Текст перемирия
 Текст перемирия

Мирные договоры XX века
Договоры Второй мировой войны
Договоры Франции периода Третьей республики
Международные договоры нацистской Германии
Перемирия
Договоры по алфавиту
1940 год в политике
Июнь 1940 года